Spěváček bzw. Spevacek ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Spěváček (* 1973), tschechischer Maler
 Katrin Spevacek (* 1978), deutsche politische Aktivistin (Pegida), siehe Kathrin Oertel
 Viktor Spěváček (1988–1941), tschechoslowakischer General